Angelina Jolie Voight – attrice, produttrice cinematografica, regista, attivista e filantropa statunitense
 Charles Voight – tennista statunitense
 James Wesley Voight, noto come Chip Taylor – cantautore statunitense
 Jon Voight – attore statunitense